Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 2002 проходили с 30 сентября по 12 октября 2002 года в городе Пусан (Южная Корея) на стадионе «Gangseo Hockey Stadium» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 8 мужских и 4 женских команд.

В мужском турнире победителем в 3-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Индии со счётом 4:3. Бронзовые медали завоевала сборная Малайзии, победившая в матче за 3-е место сборную Пакистана со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

В женском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Китая, победившая в финале сборную Южной Кореи со счётом 2:1. Бронзовые медали завоевала сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 2:0.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3—4 места

Плей-офф

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 14th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

2002
Хоккей на траве
2002 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде
Сентябрь 2002 года
Октябрь 2002 года